Японские слова голландского происхождения начали появляться в японском языке после установления торговых отношений с Голландией в 1609 году. Эти слова, наряду с португальскими, являются одними из первых заимствований из европейских языков (гайрайго). Хотя многие слова данного типа не являются исконно голландскими, в Японию они попали через связи с Голландией.

История  
Голландские слова впервые стали появляться в японском языке благодаря голландской Ост-Индской компании, которая разместила факторию в порту города Хираго в 1609 году. В 1639 году фактория переместилась в Дэдзима и просуществовала там примерно до 1860 года. Голландский стал по сути единственным европейским языком для японцев на протяжении всего периода Сакоку. Для обучения по голландским книгам даже появился специальный термин — рангаку (蘭学). Приблизительно 3000 голландских слов использовалось в японском языке, особенно в научных и технических областях. А около 160 слов голландского происхождения закрепились в стандартном японском.

Список заимствованных слов 
Устаревшие слова помечены знаком †

Материал взят из нескольких источников.

См. также
 Гайрайго
 Сакоку
 Рангаку

Примечания

Ссылки 
 Сборник слов голландца живущего в Японии

Заимствования в японском языке